Il singolare del torneo di tennis Gosford Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Louis Vosloo che ha battuto in finale Ladislav Švarc 3-6, 7-611, 6-3.

Teste di serie 

 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)
 Jaymon Crabb (primo turno)
 Bjorn Rehnquist (semifinali)
 Jean-René Lisnard (semifinali)

 Peter Luczak (primo turno)
 Justin Bower (quarti di finale)
 Rogier Wassen (secondo turno)
 Daniel Andersson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gosford Challenger 2002